Рудич (, ) — южнославянская и украинская фамилия. Известные носители:
 Рудич, Вера Ивановна (1872—1943) — поэтесса, прозаик, переводчица.
 Рудич, Иво (1942—2009) — австралийский футболист.
 Рудич, Калинник Несторович (1875—после 1917) — российский политик и священник, депутат Государственной думы.
 Рудич, Кирилл Никифорович (1911—1992) — советский вулканолог.
 Рудич, Марко (род. 1990) — боснийский горнолыжник, дважды участник Олимпийских игр.

Примечания